Мария Шарапова — победительница турнира.

Ли На защищала свой прошлогодний титул, но уступила в четвёртом круге.

Общая информация 
Серена Уильямс в 47й раз играла основной турнир соревнования Большого шлема в одиночном разряде и впервые уступила уже в первом круге.

Сара Эррани повторила достижение Мари Пьерс 2005 года, пробившись в финал с 21 номером посева. В 2006-11 годах столь низкосеянной теннисистки в решающем матче не было.

Победа над Анжеликой Кербер в четвертьфинале стала для Сары первой над действующими игроками Top10 рейтинга WTA.

10 турниров понадобилось Марии Шараповой, чтобы пробиться в решающий матч французского турнира Большого шлема. На Уимблдоне она была в финале со второй попытки, в США — с 4-й, в Австралии — с 5-й.

Ярослава Шведова во второй раз в карьере пробивается в четвертьфинал турнира Большого шлема и снова делает это во Франции. Участница из квалификации пробивается в четвертьфинал основной сетки впервые с 2008 года (тогда — Карла Суарес Наварро).

Впервые с 2003 года одной теннисистке удалось выйти в финал и в одиночном и парном разряде. Тогда Ким Клейстерс так же, как и Сара Эррани на этом турнире, уступила одиночный матч, но выиграла парный.

Саманта Стосур в третий раз за 4 года выходит в полуфинал французского турнира. На других соревнованиях Большого шлема она была за всю карьеру в этой стадии лишь единожды.

После выхода в финал Мария Шарапова впервые с 8 июня 2008 года возглавила одиночный рейтинг WTA.

Посев 

  Виктория Азаренко (Четвёртый раунд)
  Мария Шарапова (Титул)
  Агнешка Радваньская (Третий раунд)
  Петра Квитова (Полуфинал)
  Серена Уильямс (Первый раунд)
  Саманта Стосур (Полуфинал)
  Ли На (Четвёртый раунд)
  Марион Бартоли (Второй раунд)
  Каролина Возняцки (Третий раунд)
  Анжелика Кербер (Четвертьфинал)
  Вера Звонарёва (Отказ)
  Сабина Лисицки (Первый раунд)
  Ана Иванович (Третий раунд)
  Франческа Скьявоне (Третий раунд)
  Доминика Цибулкова (Четвертьфинал)
  Мария Кириленко ''(Второй раунд)

<ol start="17">
 Роберта Винчи ''(Первый раунд)
 Флавия Пеннетта ''(Третий раунд)
 Елена Янкович ''(Второй раунд)
 Луция Шафаржова ''(Второй раунд)
 Сара Эррани ''(Финал)
 Анастасия Павлюченкова ''(Третий раунд)
 Кайя Канепи ''(Четвертьфинал)
 Петра Цетковская ''(Второй раунд)
 Юлия Гёргес ''(Третий раунд)
 Светлана Кузнецова ''(Четвёртый раунд)
 Надежда Петрова ''(Третий раунд)
 Пэн Шуай ''(Третий раунд)
 Анабель Медина Гарригес ''(Третий раунд)
 Мона Бартель ''(Первый раунд)
 Чжэн Цзе ''(Второй раунд)
 Моника Никулеску (Первый раунд)

 Специальные приглашения в основу (WC) 

  Эшли Барти (Первый раунд)
  Мелани Уден (Второй раунд)
  Каролин Гарсия (Первый раунд)
  Кристина Младенович ''(Первый раунд)

<ol start="5">
  Ирэна Павлович ''(Второй раунд)
  Араван Резаи (Первый раунд)
<li>  Клер Фёэрстен (Второй раунд)
<li>  Виктория Ларрьер (Первый раунд)

 Победители квалификационного отбора 

  Лара Арруабаррена-Весино (Первый раунд)
  Кики Бертенс (Первый раунд)
  Ева Бирнерова (Первый раунд)
  Алекса Глатч (Второй раунд)
  Лорен Дэвис (Второй раунд)
  Каролина Плишкова (Первый раунд)
  Дина Пфиценмайер (Второй раунд)

<ol start="8">
<li> Хезер Уотсон (Второй раунд)
<li> Чжан Шуай (Первый раунд)
<li> Чжань Юнжань (Второй раунд)
<li> Ярослава Шведова (Четвертьфинал)
<li> Хейди Эль Табах (Первый раунд)
<li> Лора Робсон (LL, Первый раунд)
<li> Сесиль Каратанчева (LL, Второй раунд)

 Отказы от участия в турнире 

  Тимея Бачински
  Даниэла Гантухова (Травма левой ноги)
  Александра Дулгеру
  Вера Звонарева (Травма правого плеча)

<ol start="5">
<li> Ким Клейстерс (Разрыв мышц бедра)
<li> Андреа Петкович (Травма голеностопа)
<li> Агнеш Савай
<li> Сильвия Солер-Эспиноса

 Список спортсменок, снявшихся по ходу турнира 

  Джейми Хэмптон (Первый раунд)

<ol start="2">
<li> Магдалена Рыбарикова ''(Первый раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Третий раунд
| RD4=Четвёртый раунд

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= В. Азаренко
| RD1-score01-1=66
| RD1-score01-2=6| RD1-score01-3=6| RD1-seed02= 
| RD1-team02= А. Брианти
| RD1-score02-1=7| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=2

| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= К. Гарсия
| RD1-score03-1=6'''
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=3
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04={{Nowrap| Д. Пфиценмайер}}
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=6| RD1-score04-3=6| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= Х. Эль Табах
| RD1-score05-1=5
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= А. Возняк
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= А. Корне
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=31
| RD1-team08= Ц. Чжэн
| RD1-score08-1=6| RD1-score08-2=6| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=20
| RD1-team09= Л. Шафаржова
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= А. Екимова
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=0
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= М. Х. Мартинес
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=6| RD1-score11-3=8| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= Е. Бирнерова
| RD1-score12-1=6| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3=6

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= В. Кинг
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Г. Воскобоева
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=2
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15=WC
| RD1-team15= К. Младенович
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=15
| RD1-team16= Д. Цибулкова
| RD1-score16-1=6| RD1-score16-2=6| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= В. Азаренко
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02=
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= А. Возняк
| RD2-score03-1=6| RD2-score03-2=6| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=31
| RD2-team04= Ц. Чжэн
| RD2-score04-1=2
| RD2-score04-2=4
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=20
| RD2-team05= Л. Шафаржова
| RD2-score05-1=4
| RD2-score05-2=5
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= М. Х. Мартинес
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=7
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= В. Кинг
| RD2-score07-1=0
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=15
| RD2-team08= Д. Цибулкова
| RD2-score08-1=6| RD2-score08-2=6| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= В. Азаренко
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= А. Возняк
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= М. Х. Мартинес
| RD3-score03-1=2
| RD3-score03-2=1
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=15
| RD3-team04=

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8 
{{Турнир16-Теннис3
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Третий раунд
| RD4=Четвёртый раунд

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=16
| RD1-team01= М. Кириленко
| RD1-score01-1=6| RD1-score01-2=6| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= В. Ларрьер
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= К. Закопалова
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Л. Цуренко
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=1
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Э. Кеотавонг
| RD1-score05-1=1
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= М. Цинк
| RD1-score06-1=6| RD1-score06-2=6'''
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Г. Арн
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=22
| RD1-team08={{Nowrap| А. Павлюченкова}}
| RD1-score08-1=6| RD1-score08-2=6| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=28
| RD1-team09= Ш. Пэн
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Т. Пашек
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= М. Эракович
| RD1-score11-1=5
| RD1-score11-2=5
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Л. Домингес
| RD1-score12-1=7| RD1-score12-2=7| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= П. Херцог
| RD1-score13-1=6| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3=3
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= А. Морита
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=6

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= А. Каданцу
| RD1-score15-1=0
| RD1-score15-2=0
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= М. Шарапова
| RD1-score16-1=6| RD1-score16-2=6| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=16
| RD2-team01= М. Кириленко
| RD2-score01-1=4
| RD2-score01-2=6| RD2-score01-3=3
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= К. Закопалова
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=6

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= М. Цинк
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=3
| RD2-seed04=22
| RD2-team04=

Ссылки 
 

Взрослые